Маний Емилий Лепид () е римски политик.

Биография 
Син е на Лепид Млади, който е единствен син на триумвир Марк Емилий Лепид и Юния Секунда, сестрата на политика Марк Юний Брут, убиецът на Гай Юлий Цезар. Потомец е на Луций Корнелий Сула и Помпей Велики.

Маний Лепид става консул на Рим през 11 г. Той защитава сестра си Емилия Лепида през 20 г. През 21 г. император Тиберий го произвежда управител на Азия.

Деца 
 Емилия Лепида, омъжена за по-късния император Галба.

Вижте също 
 Тацит, The Annals of Imperial Rome.

Имперски римски консули
Римски управители
Емилии
Имперски римски консули